Sint-Servaasabdij (Maastricht), een (vroeg)middeleeuws klooster in Maastricht, later Kapittel van Sint-Servaas genoemd
 Sint Servaasklooster (Maastricht), een straat in het centrum van Maastricht
 Sint-Servaasabdij (Utrecht), een middeleeuws klooster in Utrecht